MHD может означать:
 День менструальной гигиены ()
 MHD — устаревшее название телевизионной сети MTV, VH1 и CMT, теперь известной как 
 Магнитная гидродинамика ()

Страницы значений:Аббревиатуры